HMS London je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS London (1636) 
 HMS London (1656) 
 HMS London (1666) 
 HMS London (1756, I.) 
 HMS London (1756, II.) 
 HMS London (1759) 
 HMS London (1766) 
 HMS London (1840) 
 HMS London (1899) 
 HMS London (69) 
 HMS London (D16) 
 HMS London (F95) 

London